To oldtidsbyer bar navnet Theben:

 Theben (Egypten) – i Egypten
 Theben (Grækenland) – i Grækenland

Oldtidsbyer